Појам Лотар II може да се односи на:

 Лотар II (краљ Лотарингије) (825—869), краљ Лотарингије (855—869), син Лотара I
 Лотар (краљ Француске) (941—986), француски краљ (954—986) син Луја IV из породице Каролинга
 Лотар III (1075—1137), краљ Немачке (1125—1127) и цар Светог римског царства (1133—1137). Он се означава понекад као Лотар II, а понекад као Лотар III.
 Лотар II од Италије